Een differentiërende soort is een soort die in een of meerdere plantengemeenschappen in een bepaald gebied veel algemener voorkomt dan in een selectie andere plantengemeenschappen in een bepaald gebied. Bij differentiërende soorten voor een bepaalde plantengemeenschap, moet dus steeds vermeld worden ten opzichte van welke andere gemeenschappen deze soort differentiërend is. 

Algemener kan betekenen dat die soort opvallend vaker voorkomt in een bepaalde gemeenschap (presentie) en zelden of nooit in een andere (trouw) of steeds in grotere aantallen aanwezig is (abundantie).

Differentiërende soorten kunnen op elk syntaxonomisch niveau onderscheiden worden. In vegetatieopnamen worden differentiërende soorten onderscheiden door voor de soortnaam een letter 'd' te plaatsen, gevolgd door de eerste letter van het syntaxon-niveau:
 dK = differentiërende soort voor de klasse
 dO = differentiërende soort voor de orde
 dV = differentiërende soort voor de verbond
 dA = differentiërende soort voor de associatie
 dS = differentiërende soort voor de subassociatie

Een voorbeeld van een differentiërende soort op het niveau associatie is het fijn schapengras, dat binnen het verbond van struikhei en kruipbrem differentiërend is voor de associatie van struikhei en stekelbrem ten opzichte van de associatie van struikhei en bosbes. Dit betekent dat bij twijfel aan de juiste naam voor een droge heide, de aanwezigheid van Fijn schapengras de doorslag kan geven. Fijn schapengras is echter geen kensoort voor de struikhei-stekelbremassociatie, want het komt eveneens voor op een aantal droge graslanden.

Zie ook 
 Kensoort
 Vegetatiekunde van A tot Z

Syntaxonomie